C5H9NO4 – formula molecolare dell'Acido N-metil-D-aspartico
C5H9NO4 – formula molecolare dell'acido glutammico

Formule molecolari